Багрі́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Багрій Андрій Едуардович (нар. 1962) — український лікар-терапевт, доктор медичних наук.
 Багрій Андрій Петрович (нар. 1968) — тренер (пауерліфтинг).
 Багрій Володимир Семенович — композитор.
 Багрій Діана Олегівна —кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Багрій Іван Юхимович (1911—1941) — український гончар.
 Багрій Олександр Васильович (1891—1949) — український літературознавець, фольклорист, бібліограф.
 Багрій Петро Іларіонович (1925—1981) — український економіст, доктор економічних наук, професор, академік АН УРСР.
 Багрій Петро Федорович (нар. 1960) — український спортсмен-гирьовик.
 Багрій Тамара Степанівна (нар. 1974) — українська спортсменка (пауерліфтинг), заслужений майстер спорту України.
 Багрій Тарас Зеновійович (нар. 10 вересня 1955) — громадський діяч української діаспори в Канаді.

Примітки 

Українські прізвища